Толле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 165,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Толле на сайті французького Національного інституту географії
 Толле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Толле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Толле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Толле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна